«Присяжная» (англ. The Juror) — кинофильм, триллер 1996 года, в главных ролях — Деми Мур и Алек Болдуин. Экранизация произведения Джорджа Доуса Грина.

Сюжет 
Красивая молодая мать, скульптор Энни (Мур) решает выступить присяжной по делу об убийстве маленького мальчика членом семьи мафии. Мафия посылает на обработку присяжных незаурядного красавчика-психопата (Болдуин) по кличке «Учитель». Из всех присяжных он выбирает Энни…

В ролях 
 Алек Болдуин
 Майкл Константин
 Джозеф Гордон-Левитт
 Деми Мур
 Энн Хеч
 Джеймс Гандольфини
 Мэтт Крэйвен
 Линдсей Краус
 
 
 
 Джеймс Майкл МакКоли

Награды 
 «Золотая малина» в категории «Худшая женская роль» (Деми Мур)

Ссылки 
 [www.dvdtalk.ru/disk/2775-juror.html Обзор лицензионного DVD-диска]
 

 
 

Фильмы Брайана Гибсона
Экранизации литературных произведений
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке